Лорд Алан Уильям Джон Уэст, барон Уэст Спитхедский (, род. 21 апреля 1948, Лондон), GCB, DSC, PC — британский адмирал (ноябрь 2000). Член Тайного совета Великобритании с мая 2010 года. Пэрство с 2007 года. Лейборист.

Биография 
С 1965 года на службе в Королевском военно-морском флоте Великобритании, поступив в Королевский военно-морской колледж «Британия». Лейтенант (01.05.1970).

Окончил штабные курсы ВМС, высшие командно-штабные курсы и Королевский оборонный колледж.

По итогам Фолклендской кампании Алан Уэст возглавил парад победы в Лондоне.

В 1996—1997 годах командир оперативной группы ВМС Великобритании.

В 1997—2000 годах начальник Военной разведки Великобритании.

В 2000—2002 годах командующий флотом ВМС Великобритании.

В 2002—2006 годах первый морской лорд — начальник морского штаба (главнокомандующий) Королевских ВМС Великобритании.

В 2007—2010 годах младший государственный секретарь (безопасность и контр-терроризм) Великобритании.

Примечания

Литература 
 Адмирал сэр Алан Уэст: «период "холодной войны" закончен». Интервью С. Ковалеву. // Морской сборник. — 2002. — № 10. — С.20—23 (биографическая справка на стр. 20).

Ссылки 
 

Награждённые крестом «За выдающиеся заслуги» (Великобритания)
Участники Фолклендской войны
Адмиралы Великобритании
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Члены Тайного совета Великобритании
Пожизненные пэры